Thore Fries kan avse:

 Thore M. Fries (1832–1913), svensk botaniker
 Thore Fries (1886–1930), svensk botanist, son till Thore M. Fries
 Thore Fries (1875–1951), svensk provinsialläkare, son till Robert Fries